

Geografia
Stati Uniti d'America
 Craig – città dell'Unorganized Borough (Alaska)
 Craig – centro abitato della Contea di Butte (California)
 Craig – capoluogo della Contea di Moffat (Colorado)
 Craig – centro abitato della Contea di Decatur (Indiana)
 Craig – città della Contea di Plymouth (Iowa)
 Craig – città della Contea di Holt (Missouri)
 Craig – centro abitato della Contea di Lewis and Clark (Montana)
 Craig – villaggio della Contea di Burt (Nebraska)
 Contea di Craig – contea dell'Oklahoma
 Contea di Craig – contea della Virginia

Onomastica
 Craig – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Alec Craig – attore britannico
 Andrew Craig – rugbista a 15 scozzese
 Carl Craig – tastierista, disc-jockey e produttore discografico statunitense
 Charles Craig – attore statunitense
 Daniel Craig – attore britannico
 David Craig – calciatore e allenatore di calcio nordirlandese
 Dean Craig – sceneggiatore, produttore cinematografico e regista cinematografico britannico
 Edward Gordon Craig – attore teatrale, scenografo e regista teatrale britannico
 James Craig – attore statunitense
 James Craig – architetto e urbanista scozzese
 Jim Craig – calciatore scozzese
 John Craig – religioso scozzese
 Kami Craig – pallanuotista statunitense
 Larry Craig – politico statunitense
 Michael Craig – attore e sceneggiatore britannico
 Mimmo Craig – doppiatore e attore italiano
 Ralph Craig – atleta statunitense
 Stuart Craig – scenografo britannico
 Wendy Craig – attrice britannica
 Yvonne Craig – attrice e ballerina statunitense

Televisione
Craig – serie animata